Пугачов (до 1918 Ніколаєвськ) — місто в Росії, в Саратовської області.

Особи 

 Пугачов Арсеній Пилипович (1915—1943) — радянський офіцер, учасник Радянсько-німецької війни, гвардії лейтенант.
 Пугачов Вадим Володимирович (1975—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пугачов Олег Валентинович (1964—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пугачов Олексій Ігорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пугачов Омелян Іванович (1742—1775) — донський козацький отаман, один із керівників селянської війни 1773—1775 рр.
 Пугачов Павло Анатолійович (1992—2014) — солдат батальйону спеціального призначення НГУ «Донбас», учасник російсько-української війни.

 Пугачова Алла Борисівна ( 1949) — відома радянська та російська співачка.
 Пугачова Валентина Іванівна (1935—2008) — радянська і російська кіноактриса.

Див. також 
 Пугач (значення)

Прізвища